Plaatsen in de Verenigde Staten
Maitland (Florida)
Maitland (Missouri)

Plaatsen in Australië
Maitland (LGA), een Local Government Area in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Maitland (Nieuw-Zuid-Wales), de hoofdstad van deze LGA
Maitland (Tasmanië), een plaats in de deelstaat Tasmanië
Maitland (Zuid-Australië), een plaats in de deelstaat Zuid-Australië

Rivieren
Maitland (rivier in Canada), een rivier in de Canadese provincie Ontario
Maitland (rivier in West-Australië), een rivier in de Australische deelstaat West-Australië
Maitland (rivier in Zuid-Afrika), een rivier in de Zuid-Afrikaanse provincie Oost-Kaap

 Personen
 Charles Maitland, oprichter van De Baak